Марк Керр (; 21 декабря 1968, Толидо) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 1997—2009 годов, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride, IFL, Cage Rage, M-1 Global.

Биография 
Марк Керр родился 21 декабря 1968 года в городе Толидо, штат Огайо. В детстве увлекался реслингом и мечтал о карьере в WWE, вместе с братьями проводил турниры на заднем дворе своего дома. Во время учёбы в старшей школе в Беттендорфе начал серьёзно заниматься борьбой, тренировался в одном зале с другим будущим известным бойцом Пэтом Милетичем. Позже учился в Сиракузском университете, состоял в университетской команде по борьбе и принимал участие во многих студенческих соревнованиях. Так, в 1992 году одержал победу в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, в том числе победил в финале знаменитого Рэнди Кутюра. Занял 7-е место на чемпионате мира 1993 года. Выступления в любительском спорте не приносили ему денег, поэтому он задумался о карьере профессионального бойца ММА.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 1997 года, на третьем чемпионате мира по вале-тудо в Бразилии провёл сразу три поединка за один вечер — одержал победу над всеми тремя соперниками и стал, таким образом, чемпионом. Позже по приглашению своего друга Марка Колмана выступил на двух турнирах крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship, где победил в общей сложности четырёх соперников и получил два чемпионских титула.

В 1998 году Керр перешёл в новосозданную японскую организацию Pride Fighting Championships, предложившую ему гораздо бо́льшие гонорары по сравнению с UFC. Дебютировал здесь с победы над хорватом Бранко Цикатичем, затем выиграл ещё три поединка, доведя свою победную серию до одиннадцати боёв. В сентябре 1999 года был нокаутирован представителем Украины Игорем Вовчанчиным, при этом были использованы запрещённые удары коленями по голове в партере, поэтому бой сразу же признали несостоявшимся. Несмотря на отмену результата поединка с Вовчанчиным, Керр всё равно считал это своим поражением и сильно переживал из-за случившегося.

В 2000 году Марк Керр принял участие в гран-при Pride тяжёлого веса: на стартовом этапе взял верх над Энсоном Иноуэ, но на стадии четвертьфиналов проиграл единогласным решением судей Кадзуюки Фудзите — это было его первое официальное поражение на профессиональном уровне. Впоследствии провёл в Pride ещё четыре поединка, сумел выиграть только у россиянина Игоря Борисова, тогда как три других боя проиграл, в том числе в повторном матче с Вовчанчиным уступил единогласным судейским решением.

После ухода из «Прайда» в 2006 году продолжил карьеру в США, дрался на турнирах таких организаций как International Fight League и Cage Rage, но большого успеха здесь не добился. Позже на турнире YAMMA Pit Fighting встретился с российским ветераном Олегом Тактаровым и проиграл ему сдачей, попавшись на рычаг колена. Встречался в бою с Джеффом Монсоном, так же потерпел поражение сдачей, не сумев справиться с удушающим приёмом сзади. Последний раз дрался на профессиональном уровне в августе 2009 года на турнире M-1 Global, где уже на 25 секунде первого раунда был нокаутирован соотечественником Мухаммедом Лавалем. Всего провёл среди профессионалов 27 боёв, из них 15 выиграл, 11 проиграл, в одном случае результат был отменён.

Помимо ММА выступал также в грэпплинге, трёхкратный чемпион мира по версии ADCC.

В 2003 году телеканал HBO снял большой документальный фильм о Марке Керре «Крушащая машина», в съёмках которого приняли участие многие известные бойцы того времени. Фильм довольно подробно освещает его лучшие годы в спорте, в том числе затрагивает развившуюся проблему с наркотиками, из-за которой его карьера так резко пошла на спад.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 15-11 (1)
| Мухаммед Лаваль
| KO (удары руками)
| M-1 Global: Breakthrough
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:25
| Канзас-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-10 (1)
| Джефф Монсон
| Сдача (удушение сзади)
| Vengeance FC
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:17
| Конкорд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-9 (1)
| Ральф Келли
| TKO (удары руками)
| Xp3: The Proving Ground
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:11
| Хьюстон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-8 (1)
| Трейси Уиллис
| Сдача (гильотина)
| C-3 Fights: Contenders
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Кончо, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-7 (1)
| Олег Тактаров
| Сдача (рычаг колена)
| YAMMA Pit Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-6 (1)
| Чак Хуус
| Сдача (американа)
| CCCF: Battle on the Border
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:41
| Ньюкёрк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-6 (1)
| Стив Гейвин
| Сдача (кимура)
| WCO: Kerr Vs. Gavin
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:39
| Голливуд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-6 (1)
| Мостафа аль-Тюрк
| Сдача (удары руками)
| Cage Rage 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:29
| Лондон, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-5 (1)
| Майк Уайтхед
| TKO (удары руками)
| IFL: World Championship Semifinals
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:40
| Портленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-4 (1)
| Ёсихиса Ямамото
| TKO (удары руками)
| Pride 27
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Осака, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-3 (1)
| Хит Херринг
| TKO (удары коленями)
| Pride 15
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:56
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-2 (1)
| Игорь Вовчанчин
| Единогласное решение
| Pride 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-1 (1)
| Игорь Борисов
| Сдача (болевой на шею)
| Pride 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:06
| Токородзава, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-1 (1)
| Кадзуюки Фудзита
| Единогласное решение
| Pride Grand Prix 2000 Finals
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0 (1)
| Энсон Иноуэ
| Решение большинства
| Pride Grand Prix 2000 Opening Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Токио, Япония
|
|-
| 
| align=center| 11-0 (1)
| Игорь Вовчанчин
| NC (запрещённые удары)
| Pride 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:36
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-0
| Нобухико Такада
| Сдача (кимура)
| Pride 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:04
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Уго Дуарте
| TKO (отказ)
| Pride 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:32
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Педру Отавиу
| Техническая сдача (кимура)
| Pride 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:13
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Бранко Цикатич
| DQ (прихватывание канатов)
| Pride 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Дуэйн Кейсон
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:53
| Бэй-Сейнт-Луис, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Грег Стотт
| KO (удар коленом)
| UFC 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Бэй-Сейнт-Луис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Дэн Бобиш
| Сдача (тычок в глаз)
| UFC 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:38
| Бирмингем, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Моти Хоренстайн
| TKO (punches)
| UFC 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:22
| Бирмингем, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Фабиу Гуржел
| Единогласное решение
| World Vale Tudo Championship 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 30:00
| Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Местре Халк
| DQ (уход с ринга)
| World Vale Tudo Championship 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:21
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Пол Вареланс
| TKO (удары)
| World Vale Tudo Championship 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:06
| Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Сиракьюсского университета
Борцы США